Le mot aliquote vient du latin aliquot signifiant « un certain nombre ».

Mathématiques 

 Une partie aliquote ou plus simplement une aliquote est un diviseur propre pour un entier naturel. Une aliquante est au contraire un nombre entier qui n'est pas diviseur.
 Une suite aliquote est une suite d'entiers non nuls dans laquelle chaque terme est la somme des diviseurs propres du précédent

Musique 

 Le système Aliquot a été breveté par Julius Blüthner en 1873 pour ses pianos de concert. Il consiste en l'adjonction d'une quatrième corde aux groupes de trois habituelles pour les aigus. Cette quatrième corde n'est pas frappée et vibre en sympathie, signature harmonique des grands pianos Blüthner.

Références